Rinnerbach heißen folgende geographische Objekte:

 Rinnerbach (Offensee), zum Offensee bei Ebensee am Traunsee, Oberösterreich
 Rinnerbach (Schwarzach), linker Zufluss der Schwarzach (zur Naab) bei Hillstett, Stadt Rötz, Landkreis Cham, Bayern
 Rinnerbach (Steyr), Rinnerberger- oder Schmiedleitnerbach, zur Steyr bei Molln im Traunviertel, Oberösterreich

Siehe auch:
 Rinderbach
 Rinnenbach